Lista obiektów Index Catalogue (IC) o numerach 5001-5386. Ten katalog astronomiczny stanowi uzupełnienie New General Catalogue i obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

5001 – 5100

5101 – 5200

5201 – 5300

5301 – 5386 

5001